kira – tradycyjny strój kobiet w Bhutanie
 Kira – imię żeńskie
 Kira – miasto w Ugandzie
 Kira – szczyt w Pieninach Czorsztyńskich
 Kira – wieś w Palestynie
 Kira – wieś na Cyprze
 (1156) Kira – planetoida

Zobacz też 
 Kira-kira